Linhares (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Linhares (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Linhares (Carrazeda de Ansiães), plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães
 Linhares (Celorico da Beira), plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira  
 Linhares (Paredes de Coura), plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura  

 Linhares EC, Braziliaanse voetbalclub
 Linhares FC, Braziliaanse voetbalclub